Carlos Novoa oder Carlos Nóvoa ist der Name folgender Personen:

* Carlos Álvarez-Nóvoa (1940–2015), spanischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Carlos Alberto Novoa de Agustini (* 1966), argentinischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Lomas de Zamora